Ми́сти Тра́я (; имя при рождении — Ми́сти Да́ун Уо́ррен (), род. , Гонолулу, Гавайи, США) — американская актриса, известная по телесериалам «Новая Жанна д’Арк», «Доктор Хафф» и «Жизнь с Фрэнни», а также по фильмам «Реальные девчонки» и «Война орлов».

Биография 
Мисти Трая родилась 23 сентября 1981 года в Гонолулу, штат Гавайи. Она является дочерью актрисы Кирстен Уоррен и сценариста Джонатана Лемкина. Мисти получила свою первую постоянную роль в телесериале «Жизнь с Фрэнни», где она играла 15-летнюю Эллисон Ривз.

Трая работала за кадром в фильме «Крэйзи», в котором она стала помощником оператора. Вскоре после прослушивания она получила эпизодические роли в сериалах «Новая Жанна д’Арк» и «Доктор Хафф». Трая снялась в двух полнометражных фильмах: «Микс» с Ашером и Чеззом Палминтери в главных ролях и «Реальные девчонки». В 2005 году она работала с художником Марио Гарсия Торресом над его шестиминутным фильмом One Minute to Act a Title: Kim Jong Il Favorite Movies, предназначенном для показа на современной художественной арене музеев и галерей.

Фильмография

Примечания

Ссылки